«Мой личный штат Айдахо» () — американский приключенческий драматический фильм Гаса Ван Сента. Премьера картины состоялась 20 июля 1991 года в Японии и также была представлена на 48-м Венецианском кинофестивале в сентябре того же года. Исполнитель главной роли  Ривер Феникс получил награды «Кубок Вольпи» в категории «Лучшая мужская роль» и «Независимый дух» в категории «Лучшая мужская роль», и премию Американского Национального общества кинокритиков в категории «Лучший актёр главной роли».

Сюжет 
Фильм рассказывает историю двух портлендских хастлеров — Майка Уотерса (Ривер Феникс) и Скотта Фэйвора (Киану Ривз), отправившихся на поиски матери Майка. Путешествие приводит их сначала в родные для Майка места (Айдахо),  далее — в Италию, а по возвращении — снова в Портленд.

Персонаж Скотта восходит к шекспировскому принцу Хэлу, престолонаследнику из исторической хроники «Генрих IV». В фильме он — сын портлендского мэра, отвергающий мир своего отца и выдающий своё эпатажное поведение, включая мужскую проституцию, за бунт. Майк — не имеющий никаких средств к существованию гомосексуал, страдающий нарколепсией и испытывающий к своему спутнику романтическую привязанность.

Во время пребывания в Италии Скотт влюбляется в местную девушку. Фильм оканчивается женитьбой Скотта, получением наследства после смерти отца, разрывом отношений с Майком. О судьбе Майка зрителю остаётся только догадываться. Последняя сцена фильма повторяет первую: Майк падает (засыпает?) прямо посреди дороги в Айдахо. Издали видно, как его неподвижное тело подбирает проезжающий мимо неизвестный мужчина.

В ролях 
 Ривер Феникс — Майкл Уотерс
 Киану Ривз — Скотт Фэйвор
 Уильям Ричерт — Боб Пиджин
 Джеймс Руссо — Ричард Уотерс, брат Майка
 Вана О’Брайен — Шерон Уотерс, мать Майка
 Удо Кир — Ханс
 Том Троуп — Джек Фэйвор, отец Скотта
 Фли — Бадд
 Родни Харви ― Гери
 Кьяра Казелли — Кармелла
 Грейс Забриски — Алена
 Микки Котрелл — папаша Карол
 Салли Кёртис (1899—1998) — Джейн Лайтуорк, «хозяйка» гостиницы
 Джеймс Кэвизел (камео) — служащий в аэропорту
 Гас Ван Сент (камео) — портье в гостинице (в титрах не указан)

Замысел и съёмки 
Сценарий фильма возник из набросков, сделанных Ван Сентом для трёх разных фильмов. Большинство актёров (включая Ривера Феникса, Киану Ривза и Майкла Паркера) на время съёмок переехали в старый дом режиссёра в Портленде и ежедневно устраивали там пьяные вечеринки за полночь. В конце концов хозяин дома был вынужден перебраться к друзьям, чтобы хоть немного выспаться.

Название фильма «Мой собственный Айдахо» не имеет непосредственного отношения к песне «Частный Айдахо» («Private Idaho»), исполняемой группой The B-52s, хотя в финальных титрах режиссёр и выражает группе отдельную благодарность. Название фильма подразумевает, что Майк живёт в вымышленном им самим мире — в том «собственном Айдахо», где он ещё с матерью и счастлив. Что перекликается с текстом песни группы The B-52s.

Дорога к дому 
Роджер Эберт и другие критики отмечают, что при всём внешнем сходстве фильм вряд ли можно отнести к роуд-муви: передвижения главных героев фильма лишены какой-либо предзаданной цели и совершенно непредсказуемы, а сцены с прямыми отсылками к шекспировской пьесе и дословными заимствованиями реплик из неё выглядят неким диссонансом. И Майк, и Скотт ищут в дороге свой дом, свою семью — составные части потерянного рая. И если для Скотта эти поиски после смерти отца возвращают его в родной дом, то для Майка дорога не имеет конца, так как единственный доступный ему дом — тот воображаемый штат Айдахо, воспоминание о котором сопровождается (вымышленными?) кадрами затёртой плёнки с изображением его идиллического детства рядом с матерью, — он носит внутри своего сознания.

Награды и номинации 
 1991 — Ривер Феникс — «Кубок Вольпи» в категории «Лучший актёр главной роли» Венецианского кинофестиваля, а также номинация на главную награду «Золотой лев» — Гас Ван Сент
 1991 — Ривер Феникс — награда Национального общества кинокритиков США в категории «Лучший актёр главной роли»
 1992 — Три награды «Независимый дух»: «Лучший актёр главной роли» — Ривер Феникс, «Лучший сценарий» — Гас Ван Сент, «Лучшая оригинальная музыка к фильму» — Билл Стэффорд, а также три номинации: «Лучшая картина» — Лори Паркер, «Лучшая режиссура» — Гас Ван Сент, «Лучшая операторская работа» — Эрик Алан Эдвардс и Джон Кэмпбелл
 1993 — премия Гильдии продюсеров США в категории «Самый многообещающий продюсер художественного фильма» — Лори Паркер

Примечания

Литература

Ссылки 

 Неофициальный сайт фильма «Мой личный штат Айдахо»
 Страница фильма на сайте российских поклонников Ривера Феникса

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года
Фильмы по сценариям Гаса Ван Сента
Фильмы-драмы США
Приключенческие фильмы США
Роуд-муви США
Бадди-муви США
Независимые фильмы США
Авангардные фильмы
Современные экранизации произведений Уильяма Шекспира
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о мужской проституции
Фильмы о Сиэтле
Фильмы о Риме
Экранизации пьес Уильяма Шекспира